«Первый мяч» — советский короткометражный фильм 1962 года режиссёра Николая Розанцева. По одноименному рассказу Анатолия Зильберборта.

Сюжет 
Накануне матча на кубок страны в команде футболистов упадническое настроение — тренер болен, несколько дней идет дождь, тренироваться никому не хочется… 
Неожиданное появление в раздевалке спортсменов мальчишки, просящего взять его вратарем, как бы стряхивает с футболистов унылое оцепенение, и они выходят на поле, прихватив с собой настойчивого парнишку…

В ролях 
 Сергей Гурзо
 Александр Суснин — Лёнька
 Павел Кашлаков — Мика
 Георгий Сатини — вратарь Лёша
 Геннадий Нилов — Володя
 Лев Жуков — Тимоха
 Ольга Аверичева — тётя Паша, уборщица

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николай Розанцев
 Сценарист: Николай Розанцев
 Оператор: Евгений Кирпичёв
 Художник: Алексей Рудяков
 Композитор: Николай Червинский
 Звукооператор: Евгений Нестеров

Ссылки 
 Первый мяч  на сайте ''ruskino.ru

Короткометражные фильмы СССР 1962 года
Короткометражные фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Николая Розанцева
Фильмы о футболе
Фильмы о спорте СССР